

Blue Mound Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Blue Mound Township du comté de Macon.
 Blue Mound Township du comté de McLean.

Kansas 
 Blue Mound Township du comté de Linn

Missouri 
 Blue Mound Township du comté de Livingston.
Blue Mound Township du comté de Vernon.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships